

Cinema 
Il medaglione – film del 1916 diretto da Edoardo Bencivenga

Letteratura 
 Il medaglione (The Locket) – romanzo di Richard Paul Evans del 1998
Il medaglione – racconto di Andrea Camilleri del 2005

Televisione 
Il medaglione (The Locket) – film per la televisione del 2002 diretto da Karen Arthur
 Il medaglione (The Locket) – episodio della seconda stagione di Farscape
 Il medaglione (The Locket) – episodio della nona stagione di How I Met Your Mother